Die 2. Bundesliga Pool ist die zweithöchste Spielklasse im Poolbillard in Deutschland. Sie wird in zwei Staffeln (Nord und Süd) mit je acht Mannschaften ausgetragen. Die beiden Staffelsieger steigen in die 1. Bundesliga Pool auf. Die aktuellen Meister der 2. Bundesliga sind der 1. PBC Wedding (Nord) und der BV Brotdorf (Süd).

Spielmodus 
In den beiden Staffeln spielt jede Mannschaft zweimal gegen jede andere, es gibt also eine Hinrunde und eine Rückrunde.
Ein Match besteht aus zwei Durchgängen, in denen je eine Partie in den vier Disziplinen gespielt wird. Kein Spieler darf in beiden Durchgängen dieselbe Disziplin spielen.
Die Matches werden nach dem Drei-Punkte-System bepunktet. Ein Sieg gibt drei Punkte, ein Unentschieden einen Punkt und eine Niederlage keinen Punkt.

Der Modus in einem Durchgang wurde mehrmals geändert:

In den Saisons 2011/12 und 2012/13 wurde in einem Durchgang in folgendem Modus gespielt:
 14/1 endlos: 1 Satz, 125 Punkte
 8-Ball: 3 Gewinnsätze à 3 Gewinnspiele
 9-Ball: 3 Gewinnsätze à 3 Gewinnspiele
 10-Ball: 3 Gewinnsätze à 3 Gewinnspiele

Seit der Saison 2013/14 gilt der folgende Modus innerhalb eines Durchgangs:
 14/1 endlos: 1 Satz, 125 Punkte
 8-Ball: 2 Gewinnsätze à 4 Gewinnspiele
 9-Ball: 2 Gewinnsätze à 4 Gewinnspiele
 10-Ball: 2 Gewinnsätze à 4 Gewinnspiele

Dabei wird in den Kurzsätzen innerhalb eines Satzes Winnersbreak und über die Sätze hinweg Wechselbreak gespielt.

Meister der 2. Bundesliga

Abschlusstabellen

1998/99

1999/2000

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17 

Aufstiegsspiel zur 1. Bundesliga
Der BC Queue Hamburg zog seine erste Mannschaft zur Saison 2017/18 in die 2. Bundesliga zurück. Der dadurch frei gewordene Erstligastartplatz wurde im Juli 2017 im Vereinsheim des PBC Sankt Augustin in einem Spiel zwischen den Vizemeistern der beiden Zweitligastaffeln ermittelt.

|}

Relegation zur Regionalliga
Der SV Motor Babelsberg verzichtete auf die Relegation gegen den PBC Bad Saulgau und stieg in die Regionalliga ab.

2017/18 

Relegation zur Regionalliga
Die Relegation zwischen den Sechstplatzierten der beiden Staffeln fand am 12. Mai 2018 im Vereinsheim des BV Schöllkrippen statt.

|}

2018/19

2019/20

2021/22

2022/23

Einzelnachweise 

Bundesliga 2 Pool
Pool
Billardturnier in Deutschland